Tangkisan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tangkisan (administrativ by i Indonesien, lat -7,33, long 109,39), Jawa Tengah, 
 Desa Tangkisan (administrativ by i Indonesien, lat -7,74, long 109,92), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar